Azərbaycan Kommunist Partiyası (Partito Comunista dell'Azerbaigian) – partito politico azero del passato (1920-1991)
 Azərbaycan Kommunist Partiyası (Partito Comunista dell'Azerbaigian) – partito politico azero (1993–)